John Foster – cantante italiano, pseudonimo di Paolo Occhipinti
 John Foster – calciatore inglese
 John G. Foster (1823-1874) – militare statunitense 
 John W. Foster (1836-1917) – diplomatico statunitense
 John Foster (1886-1959) – regista statunitense
 John Foster (1931-2013) – pallanuotista australiano.
 John Foster Dulles – politico statunitense
 John Foster (1941-2009) – filosofo britannico